Tír na nÓg har flere betydninger:
 Tír na nÓg – en overjordisk verden i irsk mytologi
 Tír na nÓg (band) – et irsk band fra begyndelsen af 1970'erne
 Tír na nÓg (album) – det første musikalbum af det irske band Tír na nÓg
 Tir na n'Og – et serbisk band, specialiseret i irsk folkemusik
 Tir Na Nog (videospil) – et computerspil fra 1984
 "Tir Na Nog" – en sang fra musikalbummet No Guru, No Method, No Teacher af Van Morrison
 Tir na n-Og Award – en årlig samling af børnelitterære priser som uddeles i Wales, Irland